„Szkilla” a kiejtése vagy az írásmódja a következő témáknak:
 Szkilla, női keresztnév, a görög Szküllából ered
 Scilla, község (comune) Olaszország Calabria régiójában, Reggio Calabria megyében, nevét az Odüsszeia Szküllájáról kapta
 Scilla-fok, Capo Scilla, szikla az olaszországi Messinai-szoros bejáratánál, nevét az Odüsszeia Szküllájáról kapta
 Scilla, csillagvirág, növénynemzetség, a nemzetséghez tartozó növények tudományos nevének is része a „Scilla”
Scylla, a rákok egy nemzetsége, a nemzetséghez tartozó állatok tudományos nevének is része a „Scylla” 
 Scylla, az OH-nak megfelelő átírással: Szkülla, a megarai Niszosz király leánya, beleszeretett a szülővárosát ostromló Minószba
 Scylla, az OH-nak megfelelő átírással: Szkülla, Phorküsz és Kétó leánya, az Odüsszeia szörnyetege
 Scylla, fiktív technológia a Szökés sorozatban
 155 Scylla a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida